Albany Park ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Albany Park (Enfield), Park im London Borough of Enfield, Vereinigtes Königreich
 Albany Park (Bexley), Stadtteil im London Borough of Bexley, Vereinigtes Königreich
 Albany Park (Chicago), Stadtviertel in Chicago, Vereinigte Staaten